HNK Hajduk je bosanskohrecegovački nogometni klub iz Orguza kod Livna.

Nogometaši Hajduka su se natjecali u Međužupanijskoj ligi HBŽ - ZHŽ. Klub ima nogometno igralište u Prologu dimenzija 100 x 55 metara bez pratećih sadržaja. Nisu imali mlađih uzrasnih kategorija.

Hrvatski nogometni klubovi u Bosni i Hercegovini
Nogometni klubovi u Hercegbosanskoj županiji
Šport u Livnu